Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1987 fand vom 21. bis zum 29. November 1987 in Jakarta, Indonesien, statt. Es war die erste inoffizielle Auflage des Championats.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 The Straits Times, 30. November 1987, S. 29
 The Straits Times, 1. Dezember 1987, S. 37

Juniorenweltmeisterschaft 1987
Juniorenweltmeisterschaft 1987
Juniorenweltmeisterschaft 1987
Weltmeisterschaft 1987